Die Sankt Johann im Pongau Open 2019 waren das 161. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 13. bis 15. Juni 2019 im Alpina, Wellness & Sporthotel in St. Johann im Pongau statt. Es war der 22. Euro-Tour-Stopp in Österreich und der zehnte in St. Johann.

Sieger wurde der Albaner Eklent Kaçi, der im Finale den Deutschen Joshua Filler mit 9:6 besiegte. Ralf Souquet und Damianos Giallourakis belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Grieche Alexander Kazakis, der in der Vorrunde scheiterte.

Modus 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Sankt Johann im Pongau Open 2019 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in St. Johann im Pongau